Шуї (араб. شوعي‎, Shu'i) — традиційне арабське дау, вітрильне судно невеликих розмірів.
Шуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Шуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна

Див. також 
 Шуй